Nefele (gr. Nephele) – w mitologii greckiej królowa Orchomenosu, matka Helle i Fryksosa
 Nefele (gr. Nephele) – w mitologii greckiej widziadło bogini Hery, kochanka Iksjona

Zobacz też 
 Nephele – rodzaj motyli z rodziny zawisakowatych
 Nephele – planetoida o numerze katalogowym 431
 nefelin – minerał z grupy skaleniowców (glinokrzemian sodu i potasu)